FC Honka Espoo is een in 1957 opgerichte Finse voetbalclub. De club heeft zowel een mannen- als een vrouwenafdeling.

De thuiswedstrijden worden in het stadion Tapiolan Urheilupuisto, dat plaats biedt aan 6000 toeschouwers, gespeeld. Het stadion is gelegen in Tapiola nabij Espoo.

Mannen

Geschiedenis
Honka werd opgericht in 1957 en speelde altijd in de lagere regionen van het Finse voetbal. Na enkele jaren in de Ykkönen te hebben gespeeld promoveerde de club in 2005, na het behalen van het kampioenschap, voor het eerst in de historie van de club naar de Veikkausliiga, de hoogste divisie in het land. In het eerste seizoen op het hoogste niveau wist Honka zich, door een vierde positie in de competitie, te plaatsen voor de UEFA Intertoto Cup.

Ook in 2007 eindigde Honka als vierde in de competitie en stond de club voor de tweede keer in de finale van de Suomen Cup die het na een strafschoppenserie verloor van landskampioen Tampere United. Wel nam FC Honka als bekerfinalist de plaats in de UEFA Cup 2008/09 in die voor de bekerwinnaar was bestemd. De twee volgende seizoen (2008 en 2009) eindigde de club beide keren als tweede en plaatste zich daarmee beide keren voor de UEFA Europa League.

Voor het seizoen 2015 kreeg de club geen licentie, vanwege financiële problemen. Daardoor startte de club in de Kakkonen, het derde niveau. Daar won de club haar poule maar promoveerde niet na de playoffs. Ook in 2016 won Honka de poule en promoveerde na winst in de playoffs terug naar de Ykkönen. Een jaar later was de club weer terug op het hoogste niveau.

Erelijst
 Beker van Finland Winnaar: 2012
 Finalist: 1969, 2007, 2008
 Liiga Cup
 Winnaar: 2010, 2011
 Ykkönen
 Winnaar: 2005

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2004 || 3 || 14 || Ykkönen || 26 || 13 || 4 || 9 || 55–38 || 43 || 273
|-
| 2005 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 14 || Ykkönen || 26 || 17 || 6 || 3 || 57–17 || 57 || 618
|-
| 2006 || 4 || 13 || Veikkausliiga || 24 || 13 || 3 || 8 || 50–32 || 42 || 4.255
|-
| 2007 || 4 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 10 || 11 || 5 || 34–25 || 41 || 3.935
|-
| 2008 || 2 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 15 || 5 || 6 || 46–23 || 50 || 3.156
|-
| 2009 || 2 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 13 || 10 || 3 || 65–29 || 49 ||  2.233 
|-
| 2010 || 4 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 12 || 5 || 9 || 42–34 || 41 || 2.265
|-
| 2011 || 4 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 13 || 14 || 6 || 57–40 || 53 ||  1.954 
|-
| 2012 || 7 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 12 || 7 || 14 || 37–38 || 43 || 1.635
|-
| 2013 || 2 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 18 || 7 || 8 || 51–37 || 61 || 2.041
|-
| 2014 ||bgcolor="#FA8072"| 11 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 6 || 13 || 14 || 38–57 || 31 || 1.503
|-
| 2015 ||1 || 10 || Kakkonen-Zuid || 27 || 22 || 4 || 1 || 56-11 || 70 || ??
|-
| 2016 ||bgcolor="#00FF00"| 1 || 10 || Kakkonen-Groep B || 22 || 19 || 1 || 2 || 74-9 || 58 || ??
|-
| 2017 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 10 || Ykkönen || 27 || 16 || 7 || 4 || 64–24 || 55 || 1.111
|-
| 2018 || 4 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 15|| 13 || 5 || 51-33 || 58 || 1.928
|-
| 2019 || 3 || 12 || Veikkausliiga || 27 || 14 || 5 || 8 || 41-29 || 47 || 1.934
|-
| 2020 || 4 || 12 || Veikkausliiga || 22 || 9 || 10 || 3 || 26-17 || 37 || 949
|-
| 2021 || 9 || 12 || Veikkausliiga || 27 || 9 || 6 || 12 || 38-37 || 33 || 
|-
|}

In Europa 

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Honka Espoo

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Vrouwen 
Het eerste elftal van de vrouwenafdeling speelde in 2002 voor het eerst in de Naisten Liiga (de hoogste vrouwendivisie). In 2006, 2007 en 2008 werd de landstitel behaald en kwalificeerde zich elke keer voor de UEFA Women's Cup en diens opvolger de UEFA Women's Champions League. In 2009 eindigde de club als tweede achter Åland United.

In Europa

Bekende (oud-)spelers

Vrouwen

Externe link 
Officiële website

Honka Espoo
Sport in Espoo